Panamericana ist:
 Panamericana, System von Schnellstraßen über die gesamte Nord-Süd-Ausdehnung des amerikanischen Kontinents
 Panamericana – Traumstraße der Welt, ursprünglich zweiteiliger, deutscher Dokumentarfilm von Hans Domnick (1958/1962) 
 Panamericana (Film), Schweizer Dokumentarfilm von Severin Frei und Jonas Frei (2010)
 Porsche Panamericana, Konzeptfahrzeug von Porsche (1989)

Siehe auch:
 Pan American, Begriffsklärung
 Panamerico, ehemalige Zugverbindung zwischen Argentinien, Bolivien und Peru
 Panamerika, Begriffsklärung
 Panamerikanismus, den amerikanischen Erdteil betreffende Panbewegungen
 Universidad Panamericana, kirchliche Hochschule in Mexiko